Клаусура Панамской футбольной лиги 2015 () — вторая половина 41-го чемпионата Панамы по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальная фаза

1/2 финала 
Первые матчи были проведены 16—17 мая, а ответные состоялись 23—24 мая.

|}

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Панамы 2014/2015 на rsssf.com 
 Чемпионат Панамы 2014/2015 на soccerway.com 

2015
Панама
2015 год в Панаме